Norra Gåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Gåstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Norra Gåstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (5,94 ha)

Se även
Gåstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn